Detta är en lista över sjöar i Orsa kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Orsa kommun.

Lista

Orsa kommun
 Lista